Gununganyar (Soko)
 Gununganyar (Tapen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing